Коралина
 «Коралина» — новелла Нила Геймана
 «Коралина в Стране Кошмаров» — мультфильм Генри Селика
 «Коралина» — мюзикл Стефана Меррита
 «Coraline» — компьютерная игра
 Коралина Дювал — персонаж сериала «Лунный свет»
 Коралина — персонаж оперы «Тореадор»
 Имя:
 , итальянская американская актриса.

Примечания